Население Кореи состоит из населения двух стран:
 Республики Кореи
 КНДР